Геннадий Захарович Пискунов (род. 2 октября 1937 года, с. Рождественка, Медвенский район, Курская область, СССР) — советский и российский оториноларинголог, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 2 октября 1937 года в селе Рождественка Медвенского района Курской области.

В 1960 году — окончил Курский медицинский институт по специальности лечебное дело, после чего по распределению был направлен работать на север Камчатки, поселок Оссора (Корякский национальный округ), где с 1960 по 1970 годы работал в Оссорской районной больнице Камчатской области заместителем главного врача по лечебной помощи и оториноларингологом

С 1963 по 1965 годы — учёба в клинической ординатуре на базе ЛОР кафедры 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова (научный руководитель — академик Б. С. Преображенский).

В 1972 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Распространенность болезней уха, горла и носа в условиях Севера и пути совершенствования организации оториноларингологической помощи».

С 1973 по 1985 годы — старший научный сотрудник Московского НИИ уха, горла и носа.

С 1978 по 1980 годы — работал в Правительственной госпитале Лаоса (Вьентьян).

В 1985 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Клиника, диагностика и щадящие методы лечения хронического этмоидита».

С 1985 по 1996 годы — заведующий ЛОР отделением Центральной клинической больницы, был назначен главным оториноларингологом Четвёртого главного управления МЗ СССР.

С 1996 года — заведующий курсом оториноларингологии при кафедре хирургии ЦНИЛ, в последующем курс был трансформирован в самостоятельную кафедру оториноларингологии Учебно-научного центра УД Президента РФ.

С 2001 по 2013 годы, по совместительству, на 0,5 ставки — заведующий кафедрой оториноларингологии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО).

В 2004 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

С 2013 года по настоящее время — профессор кафедры оториноларингологии РМАПО.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области ринологии.

Основное направление научной деятельности — изучение физиологии и патофизиологии слизистой оболочки верхних дыхательных путей; взаимосвязь структуры и функции верхних дыхательных путей в развитии заболеваний; разработка методов хирургического и медикаментозного лечения, направленных на сохранение и восстановление функций верхних дыхательных путей, использование новых технологий, разработка и использование новых методов обучения и подготовки специалистов.

Впервые в хирургической практике внедрил функциональные эндоскопические методы лечения.

Инициатор создания Российского общества ринологов в 1992 году; был его первым Председателем, избирался на два срока Президентом общества.

Учредитель журнала «Российская ринология» (1993), главный редактор.

Под его руководством защищено 6 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Автор 372 работ, 19 монографий.

Ведет интенсивную клиническую деятельность, выполняя ежедневно от двух и более операций, постоянно консультирует больных в различных учреждениях Москвы.

С 1972 года по 1992 год член редколлегии, а затем научный редактор ХШ раздела Медицинского реферативного журнала «Оториноларингология».

Награды 
 Орден Дружбы (2000)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Заслуженный врач Российской Федерации (1994)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Благодарность Президента Российской Федерации (1997)
 Благодарность Государственной Думы Российской Федерации (2010)
 Знак отличия «Гражданская доблесть» в честь Дня Республики Саха (Якутия)
 Медаль «30 лет борьбы за национальное освобождение» Правительства Лаосской народно-демократической республики (1980)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Курского медицинского университета
Преподаватели РМАПО
Оториноларингологи